Rodrigo Sepúlveda puede referirse a:
 Rodrigo Sepúlveda Urzúa (1959-), director y productor chileno de cine y televisión.
 Rodrigo Sepúlveda Lara (1973-), periodista deportivo chileno.